EDFI steht für

 European Development Finance Institutions, Zusammenschluss von Entwicklungsfinanzierungsorganisationen, siehe Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
 Flugplatz Hirzenhain (ICAO-Code)

Abkürzung